Deep Cuts (Strawbs), een muziekalbum uit 1976 van de Britse band Strawbs
 drie compilatiealbums van de Britse rockband Queen:
 Deep Cuts, Volume 1 (1973-1976)
 Deep Cuts, Volume 2 (1977-1982)
 Deep Cuts, Volume 3 (1984-1995)
 Deep Cuts (Mr. Big), een muziekalbum uit 2000 van de Amerikaanse rockband Mr. Big
 Deep Cuts (The Knife), een muziekalbum uit 2003 van de Zweedse elektronische-muziekgroep The Knife
 Deep Cuts (Tony Joe White), een muziekalbum uit 2008 van de Amerikaanse artiest Tony Joe White